XXI чемпионат мира по гандболу среди женщин прошёл в Сербии с 6 по 22 декабря 2013 года. Чемпионом мира стала сборная Бразилии.

Квалификация 

Одна из сильнейших сборных мира сборная России сенсационно не смогла пройти отбор.

Арены

Жеребьевка 
Жеребьевка группового турнира состоялась 15 июня 2013 года

Распределение по корзинам:

Результаты

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Президентский кубок

За 21—24-е места

За 17—20-е места

Матч за 23-е место

Матч за 21-е место

Матч за 19-е место

Матч за 17-е место

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Символическая сборная 
 Вратарь:  Барбара Аренарт
 Левая крайняя:  Мария Фискер
 Левая полусредняя:  Санья Дамьянович
 Линейная:  Драгана Цвийич
 Разыгрывающая:  Анита Гёрбиц
 Правая полусредняя:  Сюзанн Мюллер
 Правая крайняя:  У Сун Хи

Статистика

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Результаты на сайте IHF 

Декабрь 2013 года
2013 год в гандболе
Чемпионат мира по гандболу среди женщин
Чемпионаты мира в Сербии
Спорт в Сербии в 2013 году